Lotichius (ursprünglich Lotz) ist der latinisierte Familienname folgender Personen:

 Alfred Lotichius (1876–1967), Frankfurter Wohltäter und Ehrenbürger 
 Christian Lotichius (um 1530–1568), stellvertretender Abt des Klosters Schlüchtern
 Eduard Lotichius (1847–1908), deutscher Unternehmer und Politiker (Nationalliberal)
 Ernst Lotichius (1787–1876), deutscher Künstler
 Johann Peter Lotichius (1598–1669), deutscher Humanist, Mediziner, Poet und Historiograph
 Johannes Lotichius (auch: Lütke; 1576–1650), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Lotichius (1819–1892), deutscher Kaufmann, Bankier und Politiker
 Petrus Lotichius (Primus) (1501–1567), Gelehrter des Humanismus, Abt des Klosters Schlüchtern, Reformator
 Petrus Lotichius Secundus (1528–1560), Gelehrter und neulateinischer Dichter, Neffe von Petrus Lotichius (Primus)